Мекхе или Меке () — коммуна в Сенегале, расположенная на северо-западе страны, между Дакаром и Сент-Луисом.

Города Сенегала